Волдерс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

  (род. 1951) — нидерландский культурист.
 Волдерс, Роберт (1936—2018) — нидерландский актёр кино и телевидения.